Ziegelstadl heißen folgende geographische Objekte:
 Ziegelstadl (Burghausen), Gemeindeteil der Stadt Burghausen im Landkreis Altötting in Oberbayern
 Ziegelstadl (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Ziegelstadl (Thaining), Ortsteil der Gemeinde Thaining, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern 
 Ziegelstadl (Vilgertshofen), Ortsteil der Gemeinde Vilgertshofen, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

 Ziegelstadl (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Oberösterreich
 Ziegelstadl (Gemeinde Maria Taferl), Ortsteil der Gemeinde Maria Taferl, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Ziegelstadl (Gemeinde Lambach), Ortschaft der Gemeinde Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Ziegelstadl (Gemeinde Weißenkirchen), Ortschaft von Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
  Justizanstalt Innsbruck (umgangssprachliche Bezeichnung)

Siehe auch:
 Ziegelstadel
 Zieglstadl